Sonata per pianoforte n. 7 di Ludwig van Beethoven
 Sonata per pianoforte n. 7 di Wolfgang Amadeus Mozart
 Sonata per pianoforte n. 7 di Sergej Prokof'ev
 Sonata per pianoforte n. 7 di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin